Vacon kan syfta på följande platser:

Benin 

 Vakon, ort,

Frankrike 

 Vacon, by i kommunen Void-Vacon, departementet Meuse i regionen Grand Est,